RAAS steht als Abkürzung für:

 Región Autónoma del Atlántico Sur, eine von zwei autonomen Regionen in Nicaragua
 Renin-Angiotensin-Aldosteron-System, eine Kaskade von verschiedenen Hormonen und Enzymen, die im Wesentlichen den Salz- und Wasserhaushalt des Körpers steuern
 Runway Awareness & Advisory System, eine GPS-basierte Orientierungshilfe für Piloten beim Rollen auf Flughäfen

Raas steht für:

 Raas (Gemeinde Thannhausen), Katastralgemeinde von Thannhausen in der Steiermark
 Raas (Natz-Schabs), Ort in der Gemeinde Natz-Schabs in Südtirol
 Raas (Insel), eine indonesische Insel bei Java

RaaS steht für:

 Ransomware as a Service

Raas ist der Familienname von:

 Jan Raas (* 1952), niederländischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Ras

Abkürzung